Grasset ist der Familienname folgender Personen: 

 
 Eugène Grasset (1845–1917), schweizerisch-französischer Künstler 
 Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757–1810), französischer Diplomat, Literat und Publizist
 Jean-Jacques Grasset (1769–1839), französischer Violinist, Komponist und Dirigent
 Roger Grasset, französischer Jazzmusiker

Grasset steht für: 

 Grasset (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Éditions Grasset & Fasquelle, französischer Buchverlag (früher Éditions Bernard Grasset)   
 Grasset (Schriftart), eine von Eugène Grasset entworfene Schriftart
 Lac Grasset, ein See in der kanadischen Provinz Québec